Japan News Network, xarxa de televisió privada del Japó
 Journal of Nanoscience and Nanotechnology, revista científica especialitzada en nanotecnologia
 JNN també és el codi IATA de l'Heliport de Nanortalik, heliport de la població de Nanortalik, a Groenlàndia
 Jnn també és l'abreviatura de la jennita, mineral de la classe dels silicats